The Art of Video Games () — выставка, организованная Смитсоновским музеем американского искусства. Проходила с 16 марта по 30 сентября 2012 года и была приурочена к 40-летию создания индустрии видеоигр. Выставка стремилась осветить эволюцию видеоигрового искусства. После окончания работы в Смитсоновском музее экспонировалась в 10 местах в США. Куратором выставки выступил Крис Мелиссинос (), основатель Past Pixels и коллекционер видеоигр и игровых систем.

Описание выставки 
The Art of Video Games — одна из первых выставок, приуроченных к 40-летию развития видеоигр как средства художественного осмысления действительности, основанного на ярких визуальных эффектах и творческом использовании новых технологий. На выставке были представлены лучшие представители видеоигрового искусства от основателей индустрии до современных произведений в течение пяти поколений развития видеоигровых технологий.

Выставка раскрывает различные аспекты взаимодействия графической, технологической и повествовательной составляющей видеоигр, на примере лучших образцов, созданных для двадцати игровых систем — от Atari VCS до PlayStation 3.

Выставка дает взгляд на историю игровой индустрии, начиная с ранних игр Pac-Man и Space Invaders и заканчивая значительно более сложными современными эпопеями, такими как BioShock и Uncharted. The Art of Video Games дает убедительные аргументы в пользу того, чтобы игры рассматривались не просто как развлечение, а как богатый, захватывающий опыт, который перешел в область культуры и искусства.

Отбор видеоигр для выставки 
Смитсоновский музей американского искусства перед открытием выставки обратился к общественности для отбора видеоигр, которые будут включены в экспозицию выставки. Крисом Мелиссиносом, который работал с музеем и консультативной группой, состоящей из разработчиков игр, дизайнеров, пионеров индустрии и журналистов, были отобраны 240 игр для избирательного бюллетеня. Игры отбирались на основе множества критериев, включая визуальные эффекты, творческое использование новых технологий и то, как игра вписывается в повествование выставки. Голосование проходило с 14 февраля по 17 апреля 2011 года. Всего было подано 3,7 миллиона голосов 119 000 людьми из 175 стран. В результате, в экспозицию выставки вошли 80 игр, самая ранняя игр из которых относится к 1980 году — видеоигра Space Invaders для игровой консоли Atari VCS, а самая поздняя к 2008 году — видеоигра Sid Meier's Civilization Revolution для игровой консоли PlayStation 3.

80 отобранных игр демонстрировали эволюцию индустрии. Игры экспонировались в виде изображений и видеороликов. Кроме того, выставка включала видеоинтервью с двадцатью разработчиками и художниками, внутриигровые скриншоты больших размеров, а также игровые консоли.

Издание к выставке 
К выставке была выпущена книга «The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect». Автором книги выступил куратор выставки - Крис Мелиссинос. Предисловие книги написано директором Смитсоновского музея американского искусства Элизабет Броун (англ. Elizabeth Broun), а введение — Майклом Мики (англ. Mike Mika), главой отдела разработки Other Ocean Interactive и выдающимся сторонником сохранения истории видеоигр.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Smithsonian Magazine. The Art of Video Games
 Smithsonian American Art Museum. The Art of Video Games
 Exhibition catalogue

Современное искусство
Музеи современного искусства
Выставки современного искусства
Художественные музеи США
Искусство XXI века
Игры